Теодор Николя Гобле (, 11 мая 1811, Париж— 1 сентября 1876, Баньер-де-Люшон) — французский химик, впервые получивший лецитин и определивший его химическую структуру. Он первым идентифицировал и охарактеризовал класс фосфолипидов. Считается первопроходцем исследования химических компонентов тканей мозга.

Биография и образование 
Семья Гобле происходит из небольшого города под названием  региона Йонна. В конце 18-го века его отец поселился в Париже в качестве торговца вином, женился на молодой девушке из семьи Бутронов (). Бутроны в XVII и XVIII веках были одними из 12 поставщиков вина королевской семье.

Торговля вином была тесно связана с дистилляцией алкоголя, и некоторые близкие родственники семьи Бутронов действительно этим занимались, что, вероятно, и привело Теодора к исследованиям с области химии и фармацевтики.

Согласно исследованиям историка Шатаньона (1957), Гобле был учеником одного из своих родственников, фармацевта Герена (Guerin). В действительности его шурин Дени Герен (1798—1888), парижский фармацевт начала 1830-х годов, более известный как мэр города Фонтенбло с 1843 по 1871 годы, не был связан с семьей Бутронов.

Позже Гобле прошёл полноценное обучение фармакологии и в начале 1830-х годов посещал курсы одного из великих деятелей французской фармакологии и химии того времени, Пьера Жана Робике. Гобле стал не только его помощником, но и родственником, женившись в 1837 году на Лоре Робике, одной из дочерей своего наставника.

Теодор Гобле получил квалификацию фармацевта в 1835 году и зарекомендовал себя в Париже как фармацевт (на улице Бак, 60). Параллельно с работой торговца он проводил свои исследования в собственной лаборатории, а затем продолжил путь своего наставника: он поступил в Школу фармакологии в качестве профессора в 1842 (ушёл в 1847), стал членом Национальной фармацевтической академии в 1861 и в том же году стал членом Академии медицины.

Во время проведения многочисленных исследований в различных областях, как и многие химики-фармацевты 19-го века, Гобле определил для себя главным направлением изучение жиров животного происхождения. В них он показал присутствие главного вещества, которое он назвал лецитин и точный состав которого он искал в течение тридцати лет.

Теодор Гобле также был филантропом и был вовлечён в управление местного корпуса бедных людей в департаменте Сена (сегодня это районы Парижа 75, 78, 91, 92, 93, 94, 95).

Одна из его дочерей вышла замуж за композитора .

Гобле умер 1 сентября 1874 года в пиренейском термальном курорте «Баньер-де-Люшон», где он отдыхал с семьей. Его могила находится на  в южной части Парижа.

Научные достижения

Открытие лецитина и фосфолипидов 
В течение первой половины 19-го века несколько французских химиков начали осуществлять попытки исследовать химические компоненты тканей мозга, но инструменты и методы для анализа были скудными, а результаты —довольно неудовлетворительными. Однако они с помощью различных методов (в основном, путём растворения материи мозга в теплом спирте) получили липидное вещество более или менее стабильного состава, которое они называли «белое вещество» («matière blanche», Louis-Nicolas Vauquelin, Л. Н. Воклен), «cérébrote» (J. P. Couërbe, Ж. П. Куэрб), «кислота головного мозга» («acide cérébrique», Эдмон Фреми).

Очевидно, что ткани мозга состояли не только из этого вещества, и основная задача заключалась в определении его фактического состава, основываясь на работах Эдмона Фреми над «кислотой головного мозга» для смеси нейтральных жиров, таких как олеиновая и фосфорная кислоты.

Гобле нашел виртуозное решение этого вопроса в серии дополнительных шагов. Опираясь на последовательность моделей биологических тканей: яичный желток (1846—1847), яйца семейства карповых (1850), икра семейства карповых (1850), материи мозга класса высших позвоночных, таких как курица, и в конечном итоге человека, человеческие жидкости: кровь (1852), желчь (1856), Теодор Гобле классифицировал несколько жирных веществ из различных биологических тканей, охарактеризовал несколько их свойств, определил их соответствующие структуры, установил связи между отдельными категориями (семенной материей, мозгом) и ветвями зоологии (птицы, рыбы, млекопитающие), пролил свет на сходство построения тканей и указал различия в зависимости от их функций (1874).

Ранние исследования химических компонентов на яичном желтке (1843—1847) 
На первом этапе в 1845 году Гобле подробно проанализировал жиры в яичном желтке; полученные из яичного желтка побочные продукты никогда прежде не были исследованы в этой материи:

 маргариновая кислота, для которой он подтвердил химический распад, изученный г-ном Варентраппом (Varentrapp);
 олеиновая кислота, для которой он также подтвердил химический распад, изученный г-ном М. Э. Шеврелем (Michel Eugène Chevreul);
 фосфорсодержащая кислота, которую путём очень осторожных серий анализов он определил как глицерофосфорную кислоту.

В то время как на подтверждение существования первых двух кислот смотрели с некоторым более или менее естественным ожиданием, учитывая их преобладающее присутствие, показанное ранее в различных жидкостях (например, крови, желчи, тканях мозга), фосфорсодержащая кислота была до сих пор известна исключительно как побочный продукт прямой химической подготовки.
В дополнение Гобле представил полную информацию о составе жировой части яичного желтка, которая, как он определил, состоит из олеина, маргарина и холестерина.

На втором этапе в 1847 году Гобле принял во внимание химический состав яичного желтка и предложил для его жировой части модель, состоящую из двух различных фракций:

 одна, в очень небольших количествах (0,3 % от общей массы), которую он квалифицировал как азотистые фракции, полностью лишенные фосфора, и которая, как он намекнул, вполне вероятно совпадает с выше упомянутой «белой материей» («matière blanche», Louis-Nicolas Vauquelin), «cérébrote» (J. P. Couërbe), «кислотой головного мозга» («acide cérébrique», Edmond Frémy), найденными и описанными в начале 19-го века; эту фракцию Гобле сначала назвал «материей головного мозга» («matière cérébrique»), а позднее — «cérébrine» («Recherches chimiques sur les œufs de carpe»). Это название — "cerebrin « (церебрин) — было предложено за несколько лет до этого немецким химиком Мюллером (Müller), в полной мере характеризующее химический состав и свойства этой фракции;
 другая, присутствующая в значительных количествах (8,5 % от общей массы), которую он охарактеризовал как содержащую фосфор в той или иной форме и которую он прозаически назвал „фосфорной материей“ („matière phosphorée“); эта фракция может распадаться на смесь маргариновой, олеиновой и глицерофосфорной кислот, для которых она является единственным источником происхождения. Гобле фактически показал, что ни одна из этих трех кислот не существует сама по себе в желтке яйца.

Освещение химического сходства яичного желтка и человеческого мозга (1847) 
В этой же работе Гобле осознал, что фосфорсодержащая фракция была новым, ранее неописанным и сложным компонентом, который представляет собой четкую и устойчивую структуру, а не смесь побочных продуктов в различных пропорциях:

Если ни одна из кислот — олеиновая, маргариновая или глицерофосфорной — не существуют сами по себе в виде вязких веществ (в яичном желтке), что это может быть за молекула, являющаяся источником этих кислот и имеющая необычный набор свойств?

Признавая уникальность этого компонента в своих работах 1847 года, Гобле с тех пор направил все свои усилия на исследования этого компонента.
Уже в том же 1847 году Гобле осознал глубокую связь между химическими составами тканей мозга и яичным желтком.

Принимая во внимание предыдущие работы Vauquelin, Couërbe и Frémy, он выделил из жировой материи мозга животных, так же, как и из мозга человека, фосфорсодержащую фракцию.

Но, двигаясь дальше, он показал, что эта материя в результате гидролиза дает точно такой же набор побочных продуктов, которые он получил из яичного желтка: те же кислоты — олеиновую, маргариновую и глицерофосфорную.

Я повторил все эти эксперименты с использованием вязкой фосфорсодержащей материей из мозга кур, овец, и, наконец, человека, и я пришел к тем же результатам. В мозге, как и в яичном желтке, существует фосфорсодержащее вещество, которое в условиях, осуществляемых мною над ней, всегда выходит в виде продуктов разложения — олеиновой, маргариновой и глицерофосфорной кислот.

Этот набор весомых результатов привел его к предложению химической структуры тканей головного мозга, схожей по структуре с яичным желтком, в основе которой лежит фосфорсодержащая часть, лецитин, и не содержащие фосфор, азотные части, cerebrin. Эта теория расходилась с взглядами, предложенными до этого Эдмоном Фреми, известным в этот период специалистом в химическом исследовании головного мозга и членом Академии Наук. Теория Фреми заключалась в том, что есть связь между фосфорсодержащей фракцией мозга с фосфороолеиновой кислотой.

Следующие двадцать лет Гобле потратил на доказательство своей теории.

Идентификация и химическое расщепление лецитина, первого из фосфолипидов (1848—1874) 
В течение следующих трех лет (1848—1850) Теодор Гобле расширил исследования яичного желтка, яиц семейства карповых, икры и тканей головного мозга.

В 1850 году („Recherches chimiques sur les œufs de carpe“) он свидетельствует наличие своей „фосфорной материи“ с идентичными свойствами в яйцах семейства карповых. Он предложил для него название лецитин (которое в дальнейшем и закрепилось) от греческого lekithos (яичный желток), подчеркивая тем самым четкую связь с его ранними работами.

Он показал, что полученный им лецитин (из яичного желтка, яиц семейства карповых, икры и человеческого мозга), хотя и не полностью очищенный, всегда дает при гидролизе смесь олеиновой, маргариновой и глицерофосфорной кислоты. И ни при каких обстоятельствах ничего, подобного фосфорной кислоте (а в случае обычных жирных кислот — форфороолеиновой), которую можно было бы ожидать, не присутствует).

Наоборот, для фракции яичного желтка, не содержащей фосфор и названной им „cérébrine“, он показал абсолютное сходство химического расщепления и химических свойств с „acide cérébrique“, обнаруженными в мозге Эдмондом Фреми и Томсоном.

В 1852 году он доказывает наличие лецитина в венозной крови (Recherches chimiques sur les matières grasses du sang veineux de l’homme), а в 1856 году и в желчи (Recherches sur la nature chimique et les propriétés des matières grasses contenues dans la bile).

Тем не менее, ему по-прежнему не хватало одного звена для полного раскрытия структуры лецитина.

Это звено было найдено в 1860-х годах в параллельных исследованиях, проводившихся в основном в Германии немецким химиком Адольфом Штреккером (Adolph Strecker). Им был определен ещё один новый биологический компонент, холин, сначала в желчи печени (Ann. Chem. Pharm. 1868, 148, 77), а вскоре после этого и в человеческом мозге через исследования Оскара Лейбриха (Oscar Liebreich) в Берлине (полагая, что он выявил другое вещество, назвал его „nevrin“).

Используя это открытие в своей работе, Теодор Гобле в 1874 году завершил тем самым свой долгий, терпеливый и упорный труд по определению полной структуры лецитина, гидролиз которого дает ровно одну молекулу олеиновой кислоты, одну молекулу маргариновой, одну молекулу глицерофосфорной кислоты и одну молекулу холина.

Более поздние исследования расширили лецитин яичного желтка в целое семейство лецитинов, отвечающие структуре с холином во главе, глицерофосфорной кислотой и различными жирными кислотами. Вообще, лецитин, или точнее фосфатидилхолин, получают из насыщенных жирных кислот, в данном случае пальмитиновой кислоты или гексадекановой кислоты H3C-(СН2)14-СООН (маргариновая кислота, определенная Гобле в яичном желтке, теперь называется гептадекановой кислотой H3C-(СН2)15-СООН и принадлежит к этому классу), и ненасыщенных жирных кислот, в случае лецитина яичного желтка — олеиновая кислота или 9Z-октадеценовой кислоты).

Первый обзор химической структуры тканей мозга 
Результаты исследований привели Теодора Гобле к тому, что структура вязкой материи мозга состоит из четырёх основных компонентов („Recherches chimiques sur le cerveau de l’homme“, Journal de Pharmacie et de Chimie 1874) (кроме воды, составляющей 80 %):

 лецитин (5,5 %);
 cerebrin (около 3 %), характеризуется как азотсодержащая фракция, идентичная той, что в яичном желтке и в гораздо больших количествах в мозге;
 холестерин (около 1 %);
 и большое количество нового компонента белкового типа, который он назвал цефалин (около 7 %), в дополнение к регулярному альбумину (1 %).

Таким образом, Теодор Гобле был первооткрывателем нового класса фосфолипидов и одним из первых начал понимать химические основы структуры и строения мозга.

Другие исследования и открытия 
В сотрудничестве с французским врачом, членом Медицинской академии, Жан-Луи-Мари Пуазейлем (Jean-Louis-Marie Poiseuille), он опубликовал некоторые результаты о мочевине в крови и моче.

В связи с его активной общественной деятельностью в институтах здравоохранения, он был вовлечен в различные исследования токсичных веществ, питания и здоровья человека, а также в безопасность производственных процессов: он исследовал токсины в поганке (Recherches chimiques sur les champignons vénéneux, 1856), лекарственные реальные и предполагаемые свойства различных растений, трав и препаратов, токсичность свинца, широко используемого в изготовлении посуды, ядовитых эффектов ржи.

В традиции методов Robiquet из натуральной ванили в 1858 году он получил первые образцы чистого ванилина, сильного ароматизатора. Гобле жил достаточно долго, чтобы увидеть прорыв, вызванный появлением промышленно-синтезируемого ванилина на основе гликозидов, извлекаемых из сосновой живицы (1874), открывающий путь к широкому использованию этого популярного аромата. Кстати, что также привело к полному краху выращивания натуральной ванили и связанной с этим отрасли; но это, вероятно, Гобле не предусмотрел.

Публикации 
 „Sur l’existence des acides oléique, margarique et phosphoglycérique dans le jaune d’oeuf. Premier Mémoire: Sur la composition chimique du jaune d’oeuf“; par M. Gobley. (Extrait). C R hebd Acad Sci1845, 21, 766
 „Recherches chimiques sur le jaune d’oeuf de poule“; par M. Gobley. Deuxième Mémoire. C R hebd Acad Sci 1845, 21, 988
 „Recherches chimiques sur le jaune d’oeuf — Examen comparatif du jaune d’oeuf et de la matière cérébrale“. Journal de Pharmacie et de Chimie 1847, t11, 409 et 412
 „Recherches chimiques sur les oeufs de carpe“. Journal de Pharmacie et de Chimie 1850, t17, 401, et t18, 107
 „Recherches chimiques sur la laitance de carpe“. Journal de Pharmacie et de Chimie 1851, t19, 406
 „Recherches chimiques sur la matière grasse du sang veineux de l’homme“. Journal de Pharmacie et de Chimie 1852, t21, 241
 „Recherches sur la nature chimique et les propriétés des matières grasses contenues dans la bile“. Journal de Pharmacie et de Chimie 1856, t30, 241
 „Recherches chimiques sur le cerveau; par M. Gobley“. Journal de Pharmacie et de Chimie 1874,4ème série, t19, p. 346—354
 „Sur la lécithine et la cérébrine“; par M. Gobley». Journal de Pharmacie et de Chimie 1874,t20, 98-103, 161—166
 «Note sur l’Elaïomètre, nouvel instrument d’essai pour les huiles d’olive». M. Gobley. J Pharm Chim 1843, 4, 285
 «Recherches sur la nature chimique et les propriétés des matières grasses contenues dans la bile», par M. Gobley. Journal de Pharmacie et de Chimie, 1856
 «Recherches physiologiques sur l’urée (avec Mr le docteur Poiseuille)», par M. Gobley. Comptes rendus de l’Académie des Sciences et Gazette hebdomadaire de médecine et de chirurgie, 1859
 «Recherche sur le principe odorant de la vanille», par M.Gobley. Journal de Pharmacie et de Chimie 1858

Библиография 
 Dossier de Légion d’Honneur (base LEONORE des Archives Nationales, cote L1157072)
 Dossier biographique à la bibliothèque interuniversitaire de pharmacie
 Eloge funèbre par Mr Jean Baptiste Chevallier (1793—1879), membre de l’Académie de Pharmacie
 L'étude chimique des constituants du tissu cérébral au cours du XIXème siècle, Les pionniers français (III): Théodore-Nicolas GOBLEY (1811—1874), par Mlle C.Chatagnon et P.Chatagnon, extrait des Annales Médico-Psychologiques, n°2, juillet 1957
 Bernard F. Szuhaj, «Lecithins», The American Oil Chemists Society, 1989
 Richard L. Myers, Rusty L. Myers, «The 100 Most Important Chemical Compounds», Greenwood Publishing Group, 2007
 Donald Bayley Tower, Michel-Augustin Thouret, «Brain Chemistry and the French Connection, 1791—1841: An Account of the Chemical Analyses of the Human Brain by Thouret»,Raven Press, 1994
 Adolf Strecker, «Isolement de la lécithine de l’oeuf» Académie de Münich, 1869, t2, 269
 J.L.W Thudichum «Die chemische Konstitution des Gehirns des Menschen und der Tiere», Tübingen, Verlag von Franz Pietzcker, 1901
 J.F.John, Chemische Schriften, vol 4, n°31, p228
 J.F.John, «Zoochemische Tabellen», T.I.A, 1814, p12
 O.Liebreich, Ann.Chem., 1864,134,29

Примечания

Ссылки 
  La Création de l’Ecole de Pharmacie (фр.)
  Académie Nationale de Pharmacie (фр.)
  Portrait of Robiquet at The Ecole de Pharmacie, Salle des actes (фр.)

Биохимики Франции
Члены Парижской медицинской академии